Мартіна Хінгіс була чинною чемпіонкою, але того року не брала участі. Вона завершила професійну кар'єру місяць по тому.

Кім Клейстерс виграла титул, у фіналі перемігши Ліндсі Девенпорт з рахунком 6–4, 6–3. Це був перший для неї титул у сезоні і 11-й за кар'єру.

Сіяні гравчині 
Перші четверо сіяних гравчинь виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Примітки

Посилання 
 Main and Qualifying Draws 

Adidas International
Adidas International 2003